

Patronyme 

 Jordi Mboula (né en 1999), footballeur espagnol ;
 Ndong Mboula (né en 1955), musicien gabonais ;
 Sima Mboula (né en 1964), chanteur gabonais de musique traditionnelle.

Toponymes 

 Mboula, village de la commune de Meiganga situé dans le département du Mbéré au Cameroun ;
 Communauté rurale de Mboula, communauté rurale du Sénégal.